Jméno Dlouhý vrch nesou tyto kopce:

 Dlouhý vrch (Bezdružická vrchovina) (579 m) – vrchol v Bezdružické vrchovině, části Tepelské vrchoviny, severovýchodně od Kořenu v okrese Tachov
 Dlouhý vrch (Kostomlatské středohoří, 456 m) (456 m) –  vrchol v Milešovském středohoří, části Českého středohoří, severovýchodně Milešova  v okresu Litoměřice
 Dlouhý vrch (Kostomlatské středohoří, 619 m) (619 m) – vrchol v Milešovském středohoří,  části Českého středohoří, západně od Děkovky v okrese Litoměřice
 Dlouhý vrch (Verneřické středohoří) (655 m) – vrchol v Verneřickém středohoří,  části Českého středohoří, východně od Lbína v okresu Litoměřice
 Dlouhý vrch (Meziměstská vrchovina) (652 m) – vrch v Meziměstské vrchovině, severovýchodně od Benešova v okresu Náchod
 Dlouhý vrch (Podčeskoleská pahorkatina) (564 m) – vrchol v Tachovské brázdě, severovýchodně od Zadního Chodova v okrese Tachov
 Dlouhý vrch (Polická vrchovina) (698 m) – vrchol v Polické vrchovině, jihozápadně od Libné v okrese Náchod
 Dlouhý vrch (Ralská pahorkatina) (405 m) – vrch v Dokeské pahorkatině, severovýchodně od Provodína v okrese Česká Lípa
 Dlouhý vrch (Šumavské podhůří) (740 m) – vrchol v Českokrumlovská vrchovině, jihovýchodně od Novosedel v okrese Český Krumlov
 Dlouhý vrch (Třeboňská pánev) (551 m) – vrchol v Lišovském prahu, jihovýchodně od Dubičného v okrese České Budějovice
 Dlouhý vrch (Žlutická vrchovina) (Lamberk) (702 m) – vrchol v Žlutické vrchovině, severně od Verušic v okrese Karlovy Vary

 Dlouhý vrch (336 m) – vrchol v obci Hnanice v okrese Znojmo
 Dlouhý vrch (387 m) – vrchol v obci Veliká Ves v okrese Chomutov
 Dlouhý vrch (413 m) – vrchol v obci Bělušice v okrese Most
 Dlouhý vrch (482 m) – vrchol v obci Jakartovice v okrese Opava
 Dlouhý vrch (523 m) – vrchol v obci Záhoří v okrese Semily
 Dlouhý vrch (526 m) – vrchol v obci Žalany v okrese Teplice
 Dlouhý vrch (550 m) – vrchol v obci Třemešná v okrese Bruntál
 Dlouhý vrch (562 m) – vrchol v Městě Albrechtice v okrese Bruntál
 Dlouhý vrch (694 m) – vrchol v obci Razová v okrese Bruntál
 Dlouhý vrch (775 m) – vrchol v obci Zaječov v okrese Beroun

Podobné názvy 
 Dlouhá hora (rozcestník)